Миневский — фамилия; имеет женскую форму Миневская.
 Миневский, Андрей Петрович (род. 16 июля 1969, Гродно, Белорусская ССР, СССР) — советский, белорусский гандболист, чемпион Игр XXV Олимпиады, заслуженный мастер спорта СССР.
 Миневский, Юзеф (30 апреля 1841, д. Вилча—Гура, Царство Польское — 11 ноября 1926, Львов) — польский революционер, полковник повстанческих войск во время Восстания 1863 года.

Миневская 
 Миневская, Женя (род. 31 октября 1992, Минск) — немецкая гандболистка белорусского происхождения, игрок задней линии команды «Метцинген» и сборной Германии.